Schoknecht ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schoknecht (1930–2012), deutscher Ingenieur und Medizintechnikexperte
 Peter Schoknecht (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Schoknecht (* 1930), deutscher Prähistoriker